XXIII Летње олимпијске игре су одржане 1984. године у Лос Анђелесу, Калифорнији, Сједињеним Америчким Државама. Лос Анђелес је селектован као домаћин 18. маја 1978. године на 80. митингу Међународног Олимпијског Комитета без гласања, јер је Лос Анђелес био једини довољно велик град да буде домаћин Летњих олимпијских игара 1984. године.

Због америчког бојкота Летњих олимпијских игара у Москви 1980. године, 14 комунистичких држава укључујући и Совјетски Савез, Источну Немачку и Кубу бојкотовали су ову Олимпијаду (СССР је објавио одлуку да не учествује 8. маја 1984. године).

Попис спортова 

(Пливање, ватерполо, скокови у воду и синхроно пливање су сматрани различитим дисциплинама истог спорта)

Демонстрациони спортови 
  Бејзбол
  Тенис

Распоред такмичења

Медаље

Види још 
 Зимске олимпијске игре 1984.
 Међународни олимпијски комитет
 Одбојка на олимпијским играма 1984.

Спољашње везе 

 Сајт Олимпијских игара 1984. године

Летње олимпијске игре
Спорт у Лос Анђелесу
Спорт у 1984.
Летње олимпијске игре 1984.